Widing ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Widing (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Juha Widing (1947–1984), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Wieding
 Viiding